Анкон () — американский пароход.

Пароход был спущен на воду в 1902 году в Бостоне под названием SS Shawmut. В 1910 году его приобрела Панамская железная дорога, переименовав судно в SS Ancon в честь холма в Панаме. Пароход использовался при строительстве нового канала на Панамском перешееке.

15 августа 1914 года SS Ancon стал первым судном, прошедшим по Панамскому каналу. В следующие сто лет каналом воспользовались более миллиона судов.

См. также 
 USS Ancon (ID-1467)
 USS Ancon (AGC-4)

Примечания 

История Панамы
Пароходы США
Появились в 1902 году в США
Панамский канал